Бранд () — фамилия и топоним.

Фамилия 
 Бранд, Адольф (1874—1945) — немецкий писатель, журналист и издатель, анархо-индивидуалист.
 Бранд, Август (1863—1930) — немецкий филолог и ботаник-любитель.
 Бранд, Владимир Владимирович (1892—1942) — подполковник, русский эмигрантский поэт и публицист, антисоветский деятель.
 Бранд, Вэнс (род. 1931) — американский астронавт, лётчик-испытатель, авиационный инженер.
 Бранд, Зоя Марковна (в замужестве Харабадзе, 1932—2018) — советская эстрадная певица.
 Бранд, Йоханнес (1823—1888) — государственный президент Оранжевого Свободного Государства.
 Бранд, Йоэль (1906—1964) — член Будапештского комитета помощи и спасения, основанного в годы Второй мировой войны.
 Бранд, Илона (род. 1958) — немецкая саночница.
 Бранд, Инга (род. 1929) — шведская художница.
 Бранд, Иоганн Христиан (1722—1795) — австрийский художник-пейзажист и график, мастер гравюры по меди.
 Бранд, Кристоффель (1797—1875) — южноафриканский юрист и политик.
 Бранд, Фридрих Август (1735—1806) — австрийский художник-пейзажист, мастер гравюры по меди.
 Бранд, Хайнер (род. 1952) — немецкий бывший гандболист и тренер.
 Бранд, Ханс (1879—1959) — немецкий геолог, руководящий сотрудник Аненербе, штандартенфюрер CC.
 Бранд, Хенниг (ок. 1630 — ок. 1710) — легендарный немецкий алхимик.
 Бранд, Эрна (1895—1984) — немецкий музыковед.
 Бранд, Эрна (1899—1988) — немецкий искусствовед.
 Бранд, Эрнст (1827—1897) — немецкий врач-терапевт, доктор наук, автор ряда трудов по медицине.
 Бранд, Эстер (1922—2015) — южноафриканская легкоатлетка, чемпионка Олимпийских игр в Хельсинки (1952).
 Бранд, Яков Бениаминович (1955—2018) — советский и российский кардиохирург, доктор медицинских наук, заслуженный врач России, телеведущий.
 Бранд, Ян (1908—1969) — нидерландский хоккеист на траве, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1928 года.
  (1823—1888) — президент Оранжевой республики в Трансваале.

Топоним 
 Бранд — в Германии, в земле Бавария.
 Бранд — в Австрии, в федеральной земле Форарльберг.

 Бранд-Эрбисдорф — город в Германии, в земле Саксония.
 Бранд-Лабен — в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия.
 Бранд-Нагельберг — ярмарочная коммуна () в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия.

Другое 
 Бранд — пьеса Генрика Ибсена.
 Бранд — марка пива в Нидерландах.

См. также

Примечания